La 14 édition de l'Universiade d'été s'est déroulée à Zagreb, en Yougoslavie.

Disciplines

Tableau des médailles